Azha (ster), een ster in het sterrenbeeld Eridanus 
 Azha (volk), een Turkstalig nomadenvolk (in het Chinees Tuyuhun), waarvan het gebied in de zevende eeuw door het Tibetaanse rijk werd veroverd.